Boris Aleksandrovich Vostrosablin (em russo: Борис Александрович Востросаблин;7 de outubro de 1968) é um ex-futebolista russo,que atuava como zagueiro. Atuou em varios times da Russia como: FC Torpedo Moscow, FC FShM Torpedo Moscow, FC Metallurg-Yenisey Krasnoyarsk entre outros. No exterior jogou seus últimos anos da carreira no Jeju United FC.

Futebolistas da Rússia